

Cinema 
 Il mercante di Venezia – film del 1910 diretto da Gerolamo Lo Savio
 Il mercante di Venezia  (Der Kaufmann von Venedig) – film del 1923 diretto da Peter Paul Felner
 Il mercante di Venezia – film del 1953 diretto da Pierre Billon
 Il mercante di Venezia (The Merchant of Venice) – film del 2004 diretto da Michael Radford

Letteratura 
 Il mercante di Venezia – libro di Riccardo Calimani del 2008

Teatro 
 Il mercante di Venezia (The Merchant of Venice) – opera teatrale di William Shakespeare

Televisione
 Il mercante di Venezia (The Merchant of Venice) – film per la televisione del 1973 diretto da John Sichel
Il mercante di Venezia (The Merchant of Venice) – film per la televisione britannico del 1980 diretto da Jack Gold

Pagine correlate 
The Merchant of Venice
Der Kaufmann von Venedig